Mämpel ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mämpel (1906–1988), deutscher Musik- und Theaterkritiker 
 Hermann Mämpel (1866–1944), deutscher Politiker

Siehe auch: Mampel, Mampell, Mempel